Die AEGON Trophy 2009 war ein Tennisturnier, das vom 30. Mai bis 7. Juni 2009 in Nottingham stattfand. Es war als erste Ausgabe des Turniers Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Sowohl für den Einzel als auch für den Doppelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, bzw. 4 Paarungen, durch die sich vier Spieler, bzw. eine Paarung, für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 42.500 Euro.

Erster Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte US-Amerikaner Brendan Evans, der im Finale gegen den an Position fünf gesetzten Serben Ilija Bozoljac in einem umkämpften Spiel schließlich im Tie-Break des dritten Satzes gewann. Es war Evans dritter Einzeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der zweite in dieser Saison.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die an Position drei gesetzten US-Amerikaner Eric Butorac und Scott Lipsky, die im Finale die ungesetzten Briten Colin Fleming und Ken Skupski besiegten. Es war Butoracs elfter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der vierte in der Saison 2009. Für Lipsky war es der 13. Challenger-Doppeltitel seiner Karriere und sein zweiter Turniersieg in dieser Saison. Es war der zweite gemeinsame Sieg der beiden US-Amerikaner bei einem Challengerturnier.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Nottingham